Miss Warszawy – konkurs piękności organizowany wśród mieszkanek Warszawy w ramach eliminacji regionalnych Miss Polski. Laureatka Miss Warszawy reprezentuje stolicę w Miss Polski.

Zobacz też 
 Miss Polski
 Miss Polski Nastolatek

Linki zewnętrzne 
 Miss Warszawy – oficjalna strona konkursu
 Miss Polski – oficjalna strona konkursu

Warszawy
Wydarzenia w Warszawie